Yang Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yang Hu (sjö i Kina), Tibet, 
 Sha Hu (sjö i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar